Любовь Андреевна Ивановская (род. 20 июня 1989) — российская триатлонистка из Ярославля. Член сборной России. Мастер спорта по триатлону.

Соревнования ITU и ETU 

BG = спонсор British Gas; DNF = не финишировала.

Личная жизнь 
Муж — триатлонист Игорь Полянский (род. 1990).

Примечания

Ссылки 
 ITU Profile Page. // itutv.org
 Results for: Ivanovskaya, Liubov. // triathlon.org

Спортсмены Ярославля
Триатлонисты России